In der Liste der Spieler der Fußballolympiaauswahl der DDR wurden nur die offiziellen Qualifikations- und Endrundenspiele der Fußballolympiaauswahl der DDR berücksichtigt. Daneben bestritt die Olympiaauswahl eine Reihe von Vorbereitungsspielen, deren Aufstellungen jedoch nicht lückenlos erfasst werden können. In der FC/BSG-Spalte wurden in der Regel die zuletzt verwendeten Namen eingesetzt, um beim Sortieren z. B. Empor und Hansa Rostock nicht auseinanderzureißen.

Fußnoten 

!
Olympiaauswahlspieler, DDR
DDR
!Spieler